Burton Mill ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Burton Mill (Arkansas)
 Burton Mill (Kalifornien)
 Burton Mill (Tennessee)